CIA est un sigle qui peut faire référence à :

En français :
 Cité internationale des arts, une fondation reconnue d'utilité publique qui accueille à Paris des artistes de toutes spécialités et de toutes nationalités ;
 Collectif intersexe activiste, une association par et pour les personnes intersexes ;
 Communication interauriculaire, en médecine ;
 Compagnie d'infanterie de l'air, durant les années 1930 et la Seconde Guerre mondiale (jusqu’en 1941), l'ancêtre des troupes parachutistes françaises ;
 complément indemnitaire annuel, un élément du RIFSEEP ;
 Confédération internationale des accordéonistes, un membre du Conseil international de la musique ;
 Conseil international des aéroports, la principale organisation professionnelle fédérant les équipements aéroportuaires mondiaux ;
 Conseil international des archives, une organisation non gouvernementale internationale consacrée aux archives ;
 Comité interrégional de l'archéologie, cinq comités interrégionaux (Est, Sud-Est, Ouest, Sud-Ouest, Centre-Nord) comprenant des membres du ministère de la Culture et de la Communication (direction du patrimoine, sous-direction de l'archéologie), du ministère de l'Éducation nationale (Direction de la recherche) et du CNRS, qui sélectionnent les ouvrages publiés dans la collection « Documents d'Archéologie Française » ;
 Carrefour d'information de l'arrondissement, la section de la police fédérale belge chargée, depuis 2001, de la collecte et de la diffusion de l'information policière.

En anglais :

 Central Intelligence Agency, une agence indépendante du gouvernement des États-Unis chargée du renseignement ;
 Certified Internal Auditor, la principale certification professionnelle proposée par l'Institute of Internal Auditors ;
 confidentiality, integrity, availability (en français, confidentialité, intégrité, disponibilité), les trois objectifs de sécurité les plus importants de la sécurité de l'information ;
 Crazy Inside Artists, un collectif de graffiteurs aux Pays-Bas.
 Canadian Institute of Actuaries (en français, Institut canadien des actuaires).

CIA est un code qui peut faire référence à :
 .

CIA est un nom qui peut désigner :
 CIA, une revue du groupe Elisa Presse.

Notes et références